Nellie Bly ist der Name von

 Nellie Bly (1864–1922), Weltreisende und Journalistin

und bezeichnet

 den autonomen Schlepper Nellie Bly (Schiff)